Сен-Виктор — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Сен-Виктор, Жак (1772—1858) — французский писатель, поэт, драматург, переводчик и журналист.
 Сен-Виктор, Поль де (1825—1881) — французский эссеист, литературный критик.

Топоним 
 Сен-Виктор — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Сен-Виктор — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Сен-Виктор — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Сен-Виктор — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

См. также 
 Сен-Виктор-ан-Марш
 Сен-Виктор-де-Морестель
 Сен-Виктор-де-Сесьё
 Сен-Виктор-Рузо
 Сен-Виктор-сюр-Уш